Vertigo kan syfta på:

 Vertigo – medicinsk term för Yrsel
 Vertigo – amerikansk film 1958  av Alfred Hitchkock, svensk titel Studie i brott

Vertigo (bokförlag) – svenskt bokförlag
Vertigo (djur) – släkte av snäckor
Vertigo (låt) – Maltas bidrag till från Eurovision Song Contest 2007
Vertigo (musiksingel) – av U2 2004
Vertigo (serieförlag) – amerikansk förlagsetikett
Vertigo Records – skivmärke för hårdrock